La sigla UCLA puede referirse a:

 Universidad Centroccidental Lisandro Alvarado, Barquisimeto, Venezuela.
 UCLA FC, equipo deportivo de Universidad Centroccidental Lisandro Alvarado, ahora llamado Lara Fútbol Club "B", luego de la fusión con otros dos clubes.
 Universidad de California en Los Ángeles, Estados Unidos.
 UCLA Bruins, equipo deportivo de la Universidad de California.
 Ucla, un género de peces cuya única especie es Ucla xenogrammus.

UCLA